Forelius — род муравьёв из подсемейства Dolichoderinae (триба Leptomyrmecini). Представитель аридной и семиаридной фауны Нового Света.

Распространение 
Северная и Южная Америка: от южных частей США до северо-востока Бразилии и юга Аргентины.

Систематика 
Около 20 видов. Род был выделен в 1888 году итальянским мирмекологом профессором Карлом Эмери (Emery C.) и относится к трибе Leptomyrmecini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2021 году в состав рода  были перенесены два вида рода :
  comb. nov. (=, = comb. nov., = comb. rev.);
  comb. nov. (= , = comb. and syn. nov., = syn. nov., = syn. nov.).

Примечания

Литература 
 

Долиходерины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Карлом Эмери